Rajon Nowoselyzja (ukrainisch /; russisch /, rumänisch Raionul Noua Suliță) war ein Rajon in der Oblast Tscherniwzi in der West-Ukraine.

Geographie 
Das Zentrum des Rajons war die Stadt Nowoselyzja. Er grenzte im Norden an den Rajon Chotyn, im Nordosten auf einem kurzen Stück an den Rajon Kelmenzi, im Osten an die Republik Moldau, im Süden an Rumänien, im Südwesten an den Rajon Herza, im Westen an die Oblasthauptstadt Czernowitz sowie im Nordwesten auf einem kurzen Stück an den Rajon Sastawna.

Geschichte 
Der Rajon wurde 1940 nach der Besetzung der Nordbukowina durch die Sowjetunion eingerichtet, wurde jedoch nach der Wiedereroberung durch Großrumänien 1941 erst 1944 wieder errichtet. Der östliche Teil des Rajons ist Teil der historischen Landschaft Bessarabien, der westliche Teil nahe der Stadt Czernowitz war bis 1918 Teil des österreichischen Kronlandes Bukowina und das Dorf Bojaniwka ist Teil des Herza-Gebietes. Unter rumänischer Herrschaft zwischen 1918 und 1940 war das Gebiet des Rajons auf den Kreis Hotin, den Kreis Cernăuți und den Kreis Dorohoi (das Dorf Bojaniwka) aufgeteilt.

Dem ukrainischen Zensus von 2001 nach zählt die Rajonsbevölkerung 87.241 Einwohner. Die ethnische Zusammensetzung war damals folgende:

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des Rajons und Anschluss des Rajonsgebietes an die neugebildeten Rajone Dnister (Osten) und Tscherniwzi (Westen).

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtratsgemeinde und 30 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 42 Dörfer

Stadt

Dörfer

Weblinks

Einzelnachweise 

Nowoselyzja
Rajon Dnister
Rajon Tscherniwzi
Geschichte (Republik Moldau)